El término Johnstown puede hacer referencia a:

Lugares

Canadá 
 Johnstown (Nueva Escocia)
 Johnstown (Condado de Hastings, Ontario)

Estados Unidos 
 Johnstown (Colorado)
 Johnstown (Indiana)
 Johnstown (Maryland)
 Johnstown (Nebraska) (un pueblo en el Condado de Brown)
 Johnstown (Nueva York (desambiguación)) (dos lugares en el Condado de Fulton)
 Johnstown (Ohio)
 Johnstown (Pensilvania) (una ciudad en el Condado de Cambria, Pensilvania)
 Johnstown (Wisconsin)  
 Johnstown (Wyoming)
 Municipio de Johnstown (condado de Barry, Míchigan)

Gales 
 Johnstown (Wrexham)
 Johnstown (Carmarthenshire)

República de Irlanda 
 Johnstown (Condado de Dublín)
 Johnstown (Condado de Kildare)
 Johnstown (Condado de Kilkenny)
 Johnstown (Townland)

Otros 
 Johnstown (caballo), un caballo de carreras estadounidense.
 Johnstown (T-AGM-20), un nombre alternativo para el USNS Mission De Pala (T-AO-114), un barco estadounidense.
 Johnstown, un álbum de la cantante canadiense Oh Susana.